

Населені пункти та їхні частини
 Ожарув — місто в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ожарув — гміна в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ожарув — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ожарув — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ожарув — частина міста Ожарув-Мазовецький в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Ожарув — частина села Самокленскі в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки